Сура́ттха́ни () — самая большая по площади провинция южного Таиланда. Название провинции и её одноименной столицы означает «город хороших людей».

История 
В доисторические времена здесь проживали племена семангов и малайцев. С III по XIII века на Малакке и территории Сураттхани было королевство Шривиджая, в городе Чайя сохранились руины того периода, а в округе находится отреставрированная пагода, построенная в VII веке. После падения Шривиджаи эта область была разделена на три города, один из которых подчинялся царству Накхонситхаммарат, а два других — столице Таиланда. В 1899 году города объединились в провинцию Чайя, а в 1915 году король Вачиравуд (Рама VI) дал провинции название Сураттхани

География 
Сураттхани граничит с провинциями: Чумпхон и Ранонг – на севере, Краби и Пхангнга — на юго-западе и Накхонситхаммарат — на юго-востоке.

Центр провинции представлен прибрежной равниной реки Тапи, большей частью покрытой пастбищами с редкими плантациями каучуконосов и кокосовой пальмы. На западе Сураттхани расположен хребет Пхукет, покрытый лесами. Провинции также принадлежат многие острова в Сиамском заливе, в том числе туристические Самуй, Пханган, Тау и национальный парк Му-Ко-Анг-Тхонг.

Главные реки провинции — Тапи и Кирират, которые соединяются около города Тхакам, незадолго до впадения в бухту Бандон.

Климат

Города провинции 
В провинции семь городов (острова Самуй и Пханган также имеют статус города):

Административное деление 

Провинция делится на 19 районов (ампхе), которые в свою очередь, состоят из 131 подрайона (тамбон) и 1028 поселений (мубан):

{|
|valign=top|
 Mueang Surat Thani
 Kanchanadit
 Don Sak
 Ko Samui
 Ko Pha-ngan
 Chaiya
 Tha Chana
 Khiri Rat Nikhom
 Ban Ta Khun
 Phanom
|valign=top|
<ol start=11>
 Tha Chang 
 Ban Na San 
 Ban Na Doem 
 Khian Sa 
 Wiang Sa 
 Phrasaeng 
 Phunphin 
 Chai Buri 
 Vibhavadi 
|}

Примечания

Ссылки 
 
 Страница провинции на официальном туристическом сервере Таиланда
 Официальный веб-сайт провинции

Провинции Таиланда